Змагання з лижних перегонів у скіатлоні на дистанції 15 км серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 5 лютого в Національному лижному центрі в місті Чжанцзякоу (Китай).

Чинна чемпіонка Шарлотта Калла кваліфікувалась на Олімпійські ігри й взяла участь у перегонах, як і бронзова призерка Ігор-2018 Кріста Пярмякоскі. Срібна медалістка Маріт Б'єрген завершила спортивну кар'єру. Станом на початок Олімпійських ігор в загальному заліку Кубка світу 2021–2022 лідирувала Наталія Непряєва, а в заліку дистанційних перегонів перед вела Фріда Карлссон. Чемпіонка світу 2021 року - Терезе Йогауг.

Кваліфікація

Результати

Примітки